Никола́й Никола́евич Соловьёв:
 Соловьёв, Николай Николаевич (1931—2007) — советский спортсмен (классическая борьба), чемпион Олимпийских игр.
 Соловьёв, Николай Николаевич (1931—1998) — советский и российский дипломат.
 Соловьёв, Николай Николаевич (1941—2015) — советский актёр, певец, заслуженный артист РСФСР.
 Соловьёв, Николай Николаевич (род. 1942) — советский и российский геолог.
 Соловьёв, Николай Николаевич (род. 1949) — советский хоккеист с мячом, тренер.
 Соловьёв, Николай Николаевич (1900—1942) — полковник, командир 336-й стрелковой дивизии.